Finzenhagen ist der Name von: 

 Hermann Finzenhagen (1825–1914), deutscher Organist, Komponist und Musikdirektor
 Ludwig Hermann Otto Finzenhagen (1860–1931), deutscher Organist, Komponist und Musiklehrer